O Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica (CAEAT) é um órgão consultivo da Câmara dos Deputados para análise de temas estratégicos para o planejamento de políticas públicas e a formulação de leis.   

É composto por onze parlamentares titulares e dirigido por um dos deputados integrantes da Mesa Diretora, designado pelo Presidente da Câmara.

Ligações externas
 

Poder Legislativo do Brasil